Johana Bourbonská ( Jeanne de Bourbon, 3. února 1338 Vincennes – 6. února 1378 Paříž) byla francouzská královna, která do rodu Valois přinesla dědičnou zátěž v podobě duševní choroby.

Život 

Johana se narodila jako druhé dítě bourbonského vévodského páru. Dle současníků to byla krásná žena, ale často nemocná. Z otcovy strany zde byla dědičná zátěž duševní choroby, která se u Johany projevila minimálně jednou.

Zasnoubení s francouzským princem Karlem proběhlo roku 1349 v souvislosti s jeho převzetím viennského hrabství. Původní dauphin Humbert II. Viennský se delfinátu za úplatu vzdal ve prospěch francouzské koruny; k úhradě byla použita polovina Johanina věna (100 000 zlatých). 8. dubna 1350 se Johana v Tain-en-Viennois provdala za příštího francouzského krále Karla. Během manželství porodila devět dětí, z nichž pouze dvě se dožily dospělosti. Syn Karel VI. byl pátým potomkem a prvním, který přežil kritickou dobu dětství. Dalším přeživším byl pouze Ludvík. Právě budoucí král Karel po matce v plné míře podědil rodové duševní onemocnění.

Královna Johana zemřela krátce po ukončení návštěvy císaře Karla IV., dva dny po porodu dcery Kateřiny. Je pohřbena po manželově boku v Saint-Denis.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 

Bourboni
Francouzské královny
Normandské vévodkyně
Duševně nemocní panovníci
Narození ve Vincennes
Úmrtí v Paříži
Zemřelé v souvislosti s porodem
Ženy
Pohřbení v bazilice Saint-Denis
Narození 3. února
Narození v roce 1338
Úmrtí 6. února
Úmrtí v roce 1378
Narození 11. února
Úmrtí 14. února